Denna artikel listar Sveriges herrlandskamper i futsal. Första matchen i Iran spelades via UEFA och ej Svenska Fotbollförbundet.Enbart officiella matcher står med på listan.

Matcher
Matcherna är färgkodade efter resultat:
 Grön bakgrund visar vinst för Sverige
 Blå bakgrund visar oavgjort resultat mellan lagen
 Röd bakgrund visar förlust för Sverige

2005

2012

2013

2014

2015

Källor
https://www.svenskfotboll.se/landslag/futsal-herr/landskamper-futsal-herr/

Noter

Futsal i Sverige